А́льберт Э́йлер (; 13 июля 1936 — 25 ноября 1970) — американский фри-джазовый и авангардный саксофонист, певец и композитор.

Дискография 
 1962: Something Different!!!!! (aka The First Recordings Vol. 1) (Bird Notes) (Sweden)
 1962: The First Recordings, Vol. 2 (Bird Notes) (Sweden)
 1963: My name is Albert Ayler (Debut) (Denmark)
 1964: Spirits (aka Witches & Devils) (Debut) (Denmark)
 1964: Swing low sweet spiritual (Osmosis) (Holland) (p) (CD release: Goin' Home (Black Lion))
 1964: Prophecy [live] (ESP/Base) (Italy) (p)
 1964: Albert Smiles With Sunny [live] (In Respect] (Germany) (p) (CD 1: Prophecy, CD 2: extra material from same concert, subsequently included on Holy Ghost)
 1964: Spiritual Unity (ESP Disk) (US)
 1964: New York Eye And Ear Control (ESP) (US)
 1964: Albert Ayler [live] (Philology) (Italy) (p) (CD release: Live In Europe 1964—1966 (Landscape) (France). 1964 tracks included on The Copenhagen Tapes, 1966 tracks included on Holy Ghost)
 1964: The Copenhagen tapes [live] (Ayler Records) (Sweden) (p)
 1964: Ghosts (aka Vibrations) (Debut) (Denmark)
 1964: The Hilversum Session (Osmosis Records/Coppens Records) (Holland) (p) -
 1965: Bells (ESP) (US) Live at New York Town Hall
 1965: Spirits rejoice (ESP) (US)
 1965: Sonny’s Time Now (Jihad) (US)
 1966: At Slug’s saloon, vol. 1 & 2 [live] (ESP/Base) (Italy) (p)
 1966: Lörrach / Paris 1966 [live] (hat HUT) (Switzerland) (p)
 1966: In Greenwich Village [live] (Impulse! Records) (US)
 1966: The Village Concerts [live] (Impulse! Records) (US) (p) (CD release of In Greenwich Village and The Village Concerts as Live In Greenwich Village: The Complete Impulse Recordings (Impulse! Records))
 1967: Love Cry (Impulse! Records) (US)
 1968: New Grass (Impulse! Records) (US)
 1969: Music is the Healing Force of the Universe (Impulse! Records) (US)
 1969: The Last Album (Impulse! Records) (US) (p)
 1970: Nuits de la Fondation Maeght Vol. 1 & 2 [live] (Shandar) (France) (p)
 1970: Albert Ayler Quintet 1970 [live] (Blu Jazz) (Italy) (p) (re-released as Live On The Riviera (ESP) (US))
 2004: Holy Ghost (Revenant Records) (US) (p) (9 disc box set featuring Ayler’s first and last recordings, plus other previously unreleased material.)
 2006: The Complete ESP-Disk Recordings

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20081220041702/http://st52.narod.ru/reviews/ayler/ayler.html
 JAZZ — КВАДРАТ № 4‘ 99

Джазмены США
Саксофонисты США
Утопившиеся